Чемпионат Дании по шахматам 1966 года проходил в Орхусе. Бьёрн Бринк-Клауссен стал впервые чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1966

Чемпионаты Дании по шахматам
1966 год в шахматах
1966 год в Дании
Спортивные соревнования в Орхусе